Colleville est un toponyme normand signifiant « le domaine de celui qui est noir comme du charbon ». Il est issu d'une formation toponymique médiévale en -ville (mot issu du gallo-roman VILLA « grand domaine rural »), précédé de Koli, un surnom norrois.

Toponyme 
En Normandie, Colleville est le nom de différentes communes :
 Colleville, dans la Seine-Maritime ;
 Colleville-Montgomery, dans le Calvados ;
 Colleville-sur-Mer, dans le Calvados.

Nom de famille 
 Anne-Hyacinthe de Colleville (de son vrai nom Anne-Hyacinthe Geille de Saint-Léger), femme de lettres
 Ludovic de Colleville, personnalité vaticane
 Jean-Baptiste Deshays de Colleville, peintre

Personnage 
Le nom Colleville est porté par plusieurs personnages dans les Petits Bourgeois, roman d'Honoré de Balzac.